Kazatelna má více významů:

 Kazatelna – místo, odkud kněz v kostele přednáší kázání
 Kazatelna (Králický Sněžník) – skalní útvary na Králickém Sněžníku
 Kazatelna (Svitavská pahorkatina) – skalní útvar ve skalním městě Maštale
 Kazatelna (Východolabská tabule) (305 m n. m.) – kopec v Královéhradeckém kraji
 Kazatelna (Brdy) (531 m n. m.) – vrch v Brdech
 Kazatelna (přírodní památka, okres Jičín) – přírodní památka v okrese Jičín
 Kazatelna (přírodní památka, okres Kroměříž) – přírodní památka v okrese Kroměříž
 Čertova kazatelna – přírodní památka v okrese Plzeň-město
 Husova kazatelna – přírodní památka v okrese Příbram
 Kazatelny (926 m n. m.) – vrch ve Zlatohorské vrchovině
 posed – slangový výraz